A DN15-ös főút (románul drumul național 15) Románia középső részén halad át nyugat-kelet irányban, összeköti Erdélyt Moldvával, 374 km hosszú.

Érintett városok

15